Лос Мазос има више значења:

 Лос Мазос (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мазос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мазос (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику